Leopoli – città dell'Ucraina
 Leopoli (Cencelle) – città medievale del Lazio, Italia